Les Jeux des îles 2001 ont lieu sur l'île de Man et comprennent la première édition d'un tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.

Les îles Féroé ont remporté le tournoi inaugural en remportant la finale face Åland à 5 à 4.

Participants

Phase de groupes

Classements et résultats

Groupe A

Groupe B

Phase à élimination directe

Demi-finales

Sixième place

Cinquième place

Troisième place

Finale

Classement final

Liens externes
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2001 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2001 sur l'île de Man (Jeux des îles)

Notes et références 

Football à l'île de Man
Compétition de football à l'île de Man
Compétition internationale de football
Compétition fondée en 2001
Football en 2001